Sucuri, espécie de cobra também chamada de Anaconda
"Anaconda" (canção de Nicki Minaj)
"Anaconda" (canção de The Sisters of Mercy)
Anaconda (filme), produção de 1997 com Jennifer Lopez e Ice Cube
Anaconda (instalador), programa de computador
Anaconda (Montana), cidade dos EUA

Desambiguações de biologia
Desambiguações de artes
Desambiguações de topônimos